Monfortesi – abitanti di Monforte San Giorgio
Monfortesi – abitanti di Monforte d'Alba